Srb může být:

 Srbové – jihoslovanský národ žijící v Srbsku, Bosně a Hercegovině a dalších státech
 Lužičtí Srbové – západoslovanský národ žijící v Německu, na historickém území Lužice

geografie
 Srb (obec) – obec v Chorvatsku

příjmení
 viz Srb (příjmení)

přechýlená verze (Srbová)
 Anna Srbová, známá jako Věnceslava Lužická (1832–1920) – česká spisovatelka
 Marie Larra-Srbová (1858–1932) – sólistka Národního divadla v Praze
 Vladimíra Srbová – česká atletka, diskařka, koulařka

zkratka
 SRB – zkratka pro Space Shuttle Solid Rocket Booster, pomocný raketový stupeň na tuhé pohonné látky užívaný u amerických raketoplánů

Podobná příjmení 
 Srba

Externí odkazy